Centralny Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych w R.P. (CZK), jedna z działających w okresie międzywojennym w środowisku pracowników kolejowych organizacji związkowych, powstała w wyniku przesilenia w Z.Z.K. w 1929. Była organizacją zbliżoną do P.P.S. d. Frakcji Rewolucyjnej, według innych ocen reformistyczno-sanacyjną. W ostatnim okresie skupiała członków w 35 kołach, 6 okręgach.

Prezesi 
 1935-1939 - Józef Brzostek

Media 
Organem związku był dwutyg. Kolejarz CZK (1930-1937).

Siedziby 
W 1930 siedziba mieściła się w budynku należącym do PKP przy ul. Brzeskiej 2, w 1936 przy ul. Brukowej 29.

Bibliografia 
 20-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej, Koncern Prasowy „Ilustrowany Kuryer Codzienny” Kraków 1939, 560 s.
 książki telefoniczno-adresowe

Zobacz też 
 Kolejowe związki zawodowe w Polsce

Przypisy 

Kolejowe związki zawodowe
Polskie Koleje Państwowe